Пингвины:
 Пингвины
 Пингвины (мультфильм)
 Пингвины (группа)

 См. также
 Пингвин (значения)